El nombre Andrés Caparrós puede referirse a:

 El periodista y cantante Andrés Caparrós (1944-).
 El presentador Andrés Caparrós (1974-), hijo del anterior.